Le Temps steht für:

 Le Temps (Schweiz), französischsprachige Schweizer Tageszeitung
 Le Temps (Frankreich), ehemalige französische Tageszeitung

Siehe auch:
 Les Temps Modernes, literarisch-politische Zeitschrift (1945–2018)
 Les Temps nouveaux, anarchistische Zeitschrift (1895–1914)